Истон () может относиться к англоязычным топонимам, фамилиям (иногда к личному имени) и некоторым другим случаям:

Топоним 
На древнеанглийском Истон означало восточное поселение. Таким образом, топоним широко распространен в Великобритании и США:
 Истон — город в штате Миннесота
 Истон — город в штате Коннектикут
 Истон — город в штате Массачусетс
 Истон — город в штате Пенсильвания
 Истон — город в штате Мэриленд

Фамилия 
 Истон, Брайан — шотландский футболист.
 Истон, Дэвид — американский политолог.
 Истон, Майкл (род. 1967) — американский актёр, поэт и писатель.
 Истон, Шина — шотландская певица.
 Истон, Эллиот — американский музыкант.

Личное имя 
 Корбин, Истон — американский певец в стиле кантри